O Desafio Internacional de Tênis de 1900 foi a 1ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. A competição teve o Estados Unidos como campeão.

Resultado

Fonte

 

1900
1900 no tênis